Julia Cohen e Tatjana Maria erano le detentrici del titolo ma la Maria non ha partecipato. Cohen ha fatto coppia con Nicola Slater, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis Dothan Pro Tennis Classic 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anett Kontaveit e Ilona Kramen' che hanno battuto in finale Shelby Rogers e Olivia Rogowska 6–1, 5–7, [10–5].

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Maria Sanchez (quarti di finale)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (Semifinali; ritiro)

  Verónica Cepede Royg /  Florencia Molinero (quarti di finale) 
  Jan Abaza /  Allie Will (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dothan Pro Tennis Classic 2014